

Miejscowości w Polsce 
 Pruszcz – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz 
 Pruszcz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn 
 Pruszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Pruszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce

Inne 
 Pruszcz – gmina woj. kujawsko-pomorskim
 Pruszcz – dawna gromada w powiecie świeckim, w woj. bydgoskim
 Pruszcz – dawna gromada w powiecie tucholskim, w woj. bydgoskim

Zobacz też  
 Pruszcz Gdański